

Sciences et techniques 
 Feronia est le nom international de (72) Féronie, un astéroïde de la ceinture principale.
 Feronia est un ancien nom de Limonia, un genre de plantes de la famille des Rutacées.
 La protéine Feronia induit une barrière mécanique et chimique à la polyspermie, chez l'Arabette des dames.

Sciences humaines et sociales 
 Feronia est une ancienne ville d'Étrurie.
 Feronia est le nom en latin de Féronie, une divinité étrusque puis romaine.

Notes et références